SVI est un sigle, qui signifie :
Service volontaire international asbl
Serveur vocal interactif
Switch virtual interface